Черкасская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Черкасская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Черкасская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии
 Черкасская волость (Кромский уезд) — в составе Орловской губернии
 Черкасская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии
 Черкасская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Черкасская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Черкасская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Черкасская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии